Additionsverfahren steht für:
 Additionsverfahren (Mathematik) zur Lösung von linearen Gleichungssystemen
 eine spezielle Art der Lichtmischung, siehe Additive Farbmischung